Хернинг:

 Хернинг — город в коммуне Хернинг области Центральная Ютландия (Дания).
 Хернинг — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия.

См. также 
  — женский ганбольный клуб из Икаста.
  — футбольный клуб из Хернинга.